Demolition Man (film), een Amerikaans film uit 1993
 Demolition Man (soundtrack), soundtrack gebaseerd op de film
 Demolition Man (album), een ep van Sting uitgebracht in gelijktijdig met de film uit 1993
 Demolition Man (lied), het lied dat Sting oorspronkelijk in 1981 met The Police opnam
 Demolition Man (Def Leppard), een lied van Def Leppard van Euphoria
 Demolition Man (computerspel uit 1994), een computerspel uit 1994 voor de 3DO
 Demolition Man (computerspel uit 1995), een computerspel uit 1995 voor de Sega Mega Drive, Sega CD en SNES.

Overige:
 The Demolished Man, sciencefictionboek uit 1953 van Alfred Bester.

Bijnamen:
 Tony Dolan, Engels musicus
 Azahari Husin (1957-2005), Maleisische terrorist en bommenmaker
 Alistair Overeem (1980), Nederlands vechtsporter